Осберт — король Нортумбрії (848—867).
 Осберт Ґай Стенгоп Кроуфорд (1886—1957) — британський археолог, піонер аероархеології.
 Осберт Селвін (1835—1898) — англійський натураліст, найбільш відомий за працею «Біологія Центральної Америки» (Biologia Centrali-Americana).
 Осберт Сітвелл (1892—1969) — англійський поет та прозаїк.

 Альфонс Осбер (Alphonse Osbert) (1857—1939) — французький художник-символіст.